Сингуля́рність від  — єдиний, особливий:

 сингулярність у філософії (від  — єдиний) — одиничність сутності, події, явища;
 математична сингулярність (особливість) — точка, в якій математична функція прагне до нескінченності або має якісь інші нерегулярності поведінки (наприклад, критична точка);
 гравітаційна сингулярність — область простору-часу, через яку неможливо продовжити геодезичну лінію. Часто в ній кривина просторово-часового континууму перетворюється у нескінченність, або метрика має інші патологічні властивості, що не припускають фізичної інтерпретації (наприклад, космологічна сингулярність — стан Всесвіту у початковий момент Великого вибуху, що характеризується нескінченною густиною і температурою речовини);
 технологічна сингулярність — гіпотетичне вибухоподібне зростання швидкості науково-технічного прогресу, яке ймовірно послідує за створенням штучного інтелекту і машин, здатних до самовідтворення, інтеграції людини з обчислювальними машинами або значного збільшення можливостей людського мозку за рахунок біотехнологій;
 сингулярність у біології — поняття, яке зазвичай застосовується для узагальнення процесу еволюції;
 Singularity (гра) — відеогра, науково-фантастичний шутер від першої особи.

Див. також 
 Сингулярність (фільм)